La Charge de la brigade légère est le titre de plusieurs œuvres :
 La Charge de la brigade légère (The Charge of the Light Brigade) est un poème de Alfred Tennyson, publié le , et inspiré par la guerre de Crimée.
 La Charge de la brigade légère (The Charge of the Light Brigade) est un film américain réalisé par J. Searle Dawley en 1912.
 La Charge de la brigade légère (The Charge of the Light Brigade) est un film américain réalisé par Michael Curtiz en 1936.
 La Charge de la brigade légère (The Charge of the Light Brigade) est un film britannique réalisé par Tony Richardson en 1968.

Voir aussi 
Charge de la brigade légère

Homonymie de titre